Une histoire de fou est le titre de plusieurs œuvres :
 Une histoire de fou, la  de la série Bobo de Paul Deliège, publiée en 1988.
 Une histoire de fous, le  tome de la série Michel Vaillant, publié en 1992.
 Une histoire de fou, un film réalisé par Robert Guédiguian, sorti en 2015.